Спаркс ():

Населённые пункты:
  — город в Джорджии.
  — невключённое сообщество в Мэриленде.
  — невключённое сообщество в Небраске.
 Спаркс — город в Неваде.
  — город в Оклахоме.
  — статистически обособленная местност в Техасе.

Прочие значения:
 Sparks — американская рок-группа.
 «» (2013) — американский супергеройский фильм.
 «Руби Спаркс» (2012) — американский трагикомедийный фэнтези-фильм.

Персоналии 
  (1933—2016) — южноафриканский журналист и писатель, главный редактор газеты The Rand Daily Mail (1977—1981), лауреат Британской премии в области прессы иностранному независимомму репортёру (1992).
 Спаркс, Артур (1900—1976/1987) — американский инженер-автомеханик и автогонщик-каскадёр, создатель двигателя для победителя гонки «500 миль Индианаполиса» Джорджа Робсона (1946), член зала славы Музея Индианаполисского автодрома (с 1987) и Национального зала славы и музея спринткаров.
 Спаркс, Берни (род. 1940) — канадский кёрлингист, трёхкратный чемпион мира.
 Спаркс, Билл — американский танцор, чемпион США в латиноамериканских танцах (1993—1994, 1998—1999).
 Спаркс, Брюс Уилфред (1923—1988) — британский геоморфолог и конхиолог, лауреат премии Бэка Королевского географического общества (1962).
 Спаркс, Гаррет (род. 1993) — американский хоккеист, вратарь.
  (1859—1923) — британский политик, член Палаты общин (1922—1923).
 Спаркс, Гордон:
 Спаркс, Гордон — британский игрок в боулз, чемпион Англии в парах (1957) и четвёрках (1961).
 Спаркс, Гордон (род. 1945) — канадский кёрлингист.
  (1789—1866) — американский историк, педагог и религиозный деятель, президент Гарвардского колледжа (1849—1853).
  — британский математик, директор Математического института Оксфордского университета (с 2022).
  (род. 1972) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Тампа-Бэй Рейс».
  (ур. Саутгейт; род. 1916) — британский игрок в боулз, чемпионка Англии в тройках (1966, 1972), серебряная медалистка чемпионата мира в четвёрках в составе сборной Англии (1973, 1977).
  (1901—1981) — британский железнодорожник, общественный и политический деятель, член Палаты общин (1945—1959).
  (1843—1908) — американский политик, губернатор штата Невада (1903—1908).
 Спаркс, Джордин (род. 1989) — американская поп-певица.
  (род. 1953) — американский почвовед, президент Международного союза почвоведов (2002—2006).
  (род. 1956) — американский религиозный деятель, епископ Северной Индианы Епископальной церкви (с 2016).
 Спаркс, Дэвид:
 Спаркc, Дэвид — британский политик, лидер Совета района Дадли (2012—2014), председатель Ассоциации местного самоуправления (2014—2015).
 Спаркс, Дэвид — американский психолог, профессор Бейлорского медицинского колледжа (1997—2004), лауреат премии «Золотой мозг» фонда «Минерва» (1987).
  (род. 1944) — американский баскетболист, игрок клуба Американской баскетбольной ассоциации «Майами Флоридианс».
 Спаркс, Дэна (род. 1961) — американская актриса.
 Спаркс, Кайли (род. 1987) — американская актриса и продюсер.
  (род. 1965) — австралийская писательница-фантастка, лауреат премии «Ауреалис» за рассказы в жанрах научной фантастики (2007) и фэнтези (2008), за молодёжный рассказ (2009).
 Спаркс, Кен — новозеландский монтажёр, лауреат Новозеландской кинопремии за монтаж документального фильма (2006, 2012).
 Спаркс, Крис — американский графический дизайнер, организатор благотворительной кампании Team Cul de Sac по борьбе с болезнью Паркинсона, лауреат Гуманитарного приза Боба Клампетта премии Айснера (2013).
  (род. 1947) — американский певец и гитарист в стиле блюграсс, лауреат премии вокалисту года (2004, 2005) и член зала славы ассоциации (с 2015) Международной ассоциации блюграсса.
  (1939—2021) — канадский боксёр, чемпион Канады в полусреднем весе (1965—1967).
  (1878—1969) — британско-американская оперная певица, исполнительница «Метрополитен-опера» (1908—1926).
 Спаркс, Лиза (род. 1977) — американская порноактриса.
 Спаркс, Линдси (род. 1950) — канадская кёрлингистка.
  (1946—2011) — американский джазовый гитарист.
  (род. 1972) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Музея американского искусства Уитни.
  (1916—2008) — американский инженер, директор Национальных лабораторий Сандия (1972—1981).
 Спаркс, Натаниэл (род. 1989) — американский автогонщик, обладатель Кубка Mazda MX-5 Международной ассоциации мотоспорта (2016).
 Спаркс, Нельсон (1881—1950) — американский политик, мэр Акрона (штат Огайо; 1932—1933).
 Спаркс, Николас (род. 1965) — американский писатель.
 Спаркс, Пол:
  (род. 1960) — британский пловец, чемпион Великобритании по плаванию на 200 м баттерфляем и на 1500 м вольным стилем (1977).
 Спаркс, Пол (род. 1971) — американский актёр.
 Спаркс, Пол — новозелансдкий монтажёр, лауреат Новозеландской телевизионной премии и Новозеландской кино-телевизионной премии за монтаж новостей (2005, 2011).
  (1906—1990) — канадский педагог, политик и банкир, председатель Палаты собрания провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (1949—1956).
  (род. 1947) — американский гандболист, участник Олимпийских игр (1972, 1976).
 Спаркс, Рон:
 Спаркс, Рон (род. 1974) — американский кикбоксер и боец смешанного стиля.
  (род. 1977) — канадский комик, лауреат Канадской комедийной премии за сольное шоу (2005), записанный концерт с аудиторией (2009), мужской стендап (2012), сценарий для сериала или телефильма (2015) и веб-сериал (2018).
 Спаркс, Ронни — американский игрок в боулинг, чемпион мира в командном разряде (2006).
 Спаркс, Стивен:
 Спаркс, Стивен (род. 1949) — британский вулканолог.
  (род. 1965) — американский бейсболист и спортивный комментатор, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Милуоки Брюэрс», «Анахайм Энджелс» и «Детройт Тайгерс».
  (1874—1937) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Филадельфия Филлис».
 Спаркс, Уильям:
  (1828—1904) — американский политик, член Палаты представителей (1875—1883).
  (1872—1950) — американский судья, первый председатель Апелляционного суда 7-го округа (1948).
  (1905—1976) — американский химик, создатель бутилкаучука, президент Американского химического общества (1966).
  (род. 1993) — австралийский диджей и музыкальный продюсер, участник рейтинга 100 лучших диджеев журнала DJ Magazine.
  (1917—2007) — американский юрист и военный деятель, командующий армией Национальной гвардии в штате Колорадо (1968—1979).
  (род. 1969) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Даллас Ковбойс».
 Спаркс, Фред (1916—1981) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Спаркс, Фрэнсис (1855—1934) — английский футболист.
  (1908—1996) — англиканский священник и теолог, профессор интерпретации Священного Писания Оксфордского университета (1952—1976), обладатель медали Бёркитта Британской академии (1970).
 Спаркс, Хэл (род. 1969) — американский актёр, комик, музыкант и телеведущий.
 Спаркс, Чарльз:
 Спаркс, Чарльз Пратт (1866—1940) — британский инженер, президент Института инженеров-электриков (1915—1916) и Смитонского общества инженеров-строителей (1937).
  (1872—1937) — американский политик, член Палаты представителей (1929—1933).
  (1884—1968) — американский адвокат и политик, губернатор штата Алабама (1943—1947).
  (1897—1976) — американский дипломат, посол в Боливии (1952—1954), Гватемале (1955—1958), Венесуэле (1958—1961) и Уругвае (1961—1962).
  (1860—1924) — американский историк, президент Университета штата Пенсильвания (1908—1920).
  (род. 1959) — британский дипломат, посол в Демократической Республике Конго (2004—2007), Косове (2008—2010) и Непале (2013—2015).

Составные фамилии 
 Остин-Спаркс, Теодор (1888—1971) — британский пастор-евангелист, автор книг.
 Саласар-Спаркс, Хуан — чилийский дипломат, посол во Франции (с 2019).